Эльвира Мансуровна Янковская (, , род. 5 января 1980, Казань, РСФСР, СССР) — российская модель, стилист, предприниматель. Победительница «Миссис Россия 2013».

Биография

Происхождение 
Эльвира родилась 5 января 1980 года в Казани. В семье было несколько детей. В 2013 году Эльвира стала победительницей «Миссис Россия 2013».

Карьера 
С детства Эльвира интересовалась модой, в возрасте 6 лет родители отдали её в модельное агентство. Там она ещё больше увлеклась этой профессией, и в 2013 году стала «Миссис Россия». В конце 90-х она прошла кастинг и стать ведущей в программе «Фам-ТВ».

С 2005 по 2009 год Эльвира была представителем европейского бренда женской одежды «Betty Barclay» в России. С 2018 года возглавляет бренд одежды певицы: Нюши, Дани Милохина. Стала организатором участия бренда в Moscow Fashion Week.

В 2020 году стала руководителем проекта экокосметики Миралин. В 2022 году Эльвира приняла участие в «Milan Fashion Week». В том же году стала гостей программы на телеканале RU.TV.

Личная жизнь 
Эльвира замужем за Сергеем, вместе они воспитывают дочь Кристину.

Скандалы 
В середине августа блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, обвинила Эльвиру в продаже поддельных предметов роскоши, выдавая их за настоящие. По этому факту возбуждено уголовное дело, но на данный момент оно возбуждено в отношении неустановленного лица. Ущерб от ее работы оценивается в 8 миллионов рублей. Кроме заявлений в полицию, потерпевшие подали коллективный иск в суд.

В декабре 2022 года Эльвиру признали невиновной в причинении своим работодателям ущерба более чем на восемь миллионов рублей. Затем выяснилось, что 19 октября блогер Lerchek переписала свои показания, отметив, что на самом деле приобрела поддельные предметы гардероба у посторонних людей.

Награды и премии

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Казани
Родившиеся в 1980 году
Родившиеся 5 января
Модельеры России
Супермодели России
Фотомодели России
Журналистки России
Телеведущие России
Победители конкурсов красоты